Ри́о-Не́гро () — провинция в центральной части Аргентины, на северной окраине Патагонии.

Рио-Негро является провинцией только с 27 июля 1955 года.

Географическое положение 
Рио-Негро граничит с провинцией Неукен (по реке Лимай) и с Чили на западе, с провинцией Мендоса и Ла-Пампа (по реке Рио-Колорадо) на севере, с провинцией Буэнос-Айрес на северо-востоке и с провинцией Чубут на юге по 42 параллели, причём граница с первыми тремя провинциями сходится в одной . На юго-востоке Рио-Негро омывается Атлантическим океаном.

На огромной территории провинции представлено большое количество разнообразных ландшафтов. На востоке и юге — типичный патагонский ландшафт: продуваемая ветрами степь, широкие просторы. На севере — долины рек Рио-Негро и Рио-Колорадо с умеренным климатом. Юго-запад провинции относится к южным Андам и является лидирующим по количеству выпадающих осадков районом Аргентины (более 2000 мм), в сравнении с 200 мм на основной части страны.

Лето в Рио-Негро — жаркое, а зимой может выпадать снег.

Основным источником воды на засушливых территориях провинции является река Рио-Негро, на которой расположено большинство населённых пунктов. 600 км Рио-Негро разделены между Альто-Валле (западная часть), Валле-Медио (центр) и Валле-Инфериор (восточная часть).

История 
Местные племена индейцев теуэльче жили на этой территории задолго до прибытия конкистадоров.

Первым исследователем, высадившимся на берега провинции, стал Фернан Магеллан в 1520 году. Священник Никола Маскарди основал миссию иезуитов на берегу озера Науэль-Уапи, у подножья Анд в 1670 году.

Доктору Франсиско Морено, выдающемуся исследователю и специалисту по охране окружающей среды, было разрешено использовать территорию вокруг озера, превращённую им в национальный парк.

В 1779 году Франсиско де Вьедма основал на противоположных берегах устья Рио-Негро два города: Мерседес-де-Патагонес (ныне Вьедма) и Кармен-де-Патагонес.

После майской революции была предпринята первая попытка изгнания коренного населения, и ещё до кампании генерала Хулио Архентино Роки численность местных племён была сокращена, и постоянная опасность их нападения исчезла. Франсиско Морено начал исследование Патагонии у озера Науэль-Уапи.

В начале XIX века провинция принимала переселенцев из Германии и Франции. Вскоре выращивание фруктов стало основной отраслью сельского хозяйства, а железная дорога соединила Альто-Валле с портами Атлантического океана.

Население 

Провинция мало населена. В верхнем течении Рио-Негро сосредоточено 40 % населения провинции вокруг городов Хенераль-Рока (70 000 жителей) и Чиполлетти (85 000 жителей).

Самым крупным городом является туристический центр Сан-Карлос-де-Барилоче (110 000 жителей) в Южных Андах, на побережье Атлантического океана раскинулась столица провинции — Вьедма (65 000 жителей).

Самый быстрорастущий город — портовый город Сан-Антонио-Оэсте и близлежащий курортный город Бальнеарио-лас-Грутас (25 000 жителей).

Значительную часть населения провинции составляют метисы (до 25 %), а исконно заселявшие до кампании генерала Рока (1860—1880) эту территорию индейцы теуэльче практически исчезли. Некоторое количество мапуче проживает в Южных Андах. В Сан-Карлос-де-Барилоче и его пригородах основную часть населения составляют потомки переселенцев из Германии, Швейцарии, Словении, Австрии. На севере провинции, в городке Чоэль-Чоэль (12 тыс.) живут русские старообрядцы. Население городов растёт в основном за счёт переселенцев из столичного региона и северных провинций страны.

Административное деление 

Административное деление провинции Рио-Негро отражено в Конституции провинции 1958 года. Провинция разделена на 13 департаментов. Общины разделены по количеству жителей на муниципалитеты (более 2000 жителей) и Comisiones de Fomento (менее 2 000 жителей).

Экономика 

Самой развитой отраслью экономики является сельское хозяйство в долинах рек Рио-Негро и Рио-Колорадо. Провинция выращивает 70 % урожая яблок и груш страны, большинство которых поставляется на экспорт (38 % в виде фруктов и 40 % — в виде концентрата соков) через порт Сан-Антонио-Оэсте. В Валле-Медио, кроме яблок и груш, выращиваются помидоры, лук и прочие овощи. Развито виноградарство.

Промышленность представлена почти исключительно лишь в высокогорной долине Рио-Негро (Хенераль-Рока, Вилла-Регина, Чиполлетти). Большое значение имеет овцеводство. 13 % национальных запасов баранины и шерсти поставляется из Рио-Негро.

Вокруг Эль-Больсона выращиваются ягоды и хмель (70 % национального производства).

В водах Атлантического океана, в заливе Сан-Матиас ежегодно добывается 11 000 т рыбы и 8 000 т морепродуктов. Хек, кальмар и моллюски замораживаются и поставляются на экспорт.

Туризм 

В провинции существуют две основные туристические зоны: Анды и побережье Атлантического океана.

Город Сан-Карлос-де-Барилоче у озера Науэль-Уапи на территории национального парка Науэль-Уапи относится к наиболее посещаемым туристическим центрам страны в любое время года. Сюда же относятся Исла-Виктория, Камино-де-лос-Сьете-Лагос, национальный парк Лос-Арраянес и множество туристических троп вокруг озёр. Здесь же множество гостиниц, самая известная из которых отель «Льяо-Льяо». Горную, покрытую зеленью местность вокруг города и озера называют «аргентинской Швейцарией». К югу от Барилоче расположена знаменитая колония хиппи, ныне город Эль-Больсон.

Горнолыжный курорт Серро-Катедраль является самым крупным в Южной Америке и ежегодно посещается туристами с конца июня до середины августа. Курорт популярен и летом. Можно посетить Refugio Lynch или лагерь у озера Tonček на южном склоне горы, или отправиться на гору Тронадор с его «грохочущим» ледником.

Вторым по величине туристическим центром провинции является побережье Атлантического океана с курортами Лас-Грутас, Эль-Кондор и Плайас-Дорадас. Скалы пляжей Лас-Грутас испещрены пещерами, возникшими из-за непрекращающихся приливов и отливов. Пляжи с зелёной водой посещают преимущественно туристы близлежащих регионов, за исключением времени проведения национального праздника залива Асул с участием артистов Южной Америки. Лас-Грутас — небольшой городок с казино на пляже и с большим количеством двухзвёздочных гостиниц. Эль-Кондор посещают жители близлежащей Вьедмы, а океан окрашен водами Рио-Негро, устье которой расположено в нескольких километрах отсюда.

Недалеко от Сьерра-Гранде находится Плайяс-Дорадас (Золотые пляжи) — небольшой, но быстроразвивающийся пляжный городок с большим количеством двухзвёздочных гостиниц. Близлежащие рудники закрылись несколько лет назад, но их можно посетить во время экскурсии.

Местные туристы часто навещают Валле-Медио, место, популярное среди туристов и пенсионеров. Можно заняться водными видами спорта на Рио-Негро, посетить праздник помидоров в Ламарке.

Ссылки 
 Официальный сайт провинции Рио-Негро
 Отдел туризма провинции
 Информация о Рио-Негро
 Фотографии Рио-Негро

Примечания 

Провинции Аргентины